Bois-d'Amont kan syfta på följande platser:

Geografi

Frankrike 

 Bois-d'Amont, Jura, kommun i departementet Jura i regionen Bourgogne-Franche-Comté,

Schweiz 

 Bois-d'Amont, Fribourg, kommun i distriktet Sarine i kantonen Fribourg,